Myriad steht für:

 Myriad Group, ein Softwareunternehmen
 Myriad (Schriftart)
 Myriad Islands, Gruppe von Inseln und Felsen vor der Westküste des antarktischen Grahamlands

Siehe auch:

 Myriade